Vougy (Loire)
 Vougy (Haute-Savoie)